Litouwen
 Klaipėda (stad) - stad
 Klaipėda (district) - district
 Klaipėda (districtsgemeente) - gemeente
 FK Klaipėda - voetbalclub
 Sirijus Klaipėda - voetbalclub
 Atlantas Klaipėda - voetbalclub
 Universiteit van Klaipėda

Polen
 Kłajpeda (Podlachië) - plaats in Polen